Super Papa peut désigner :
 Super Papa, un album de Vincent Malone
 Super papa (Joe's somebody), un film réalisé par John Pasquin, sorti en 2001